est une série télévisée satirique britannique en seize épisodes de 30 minutes réalisé par Peter Whitmore, diffusée du  au  sur la BBC (radio et télévision). Elle fait suite à la série , diffusée de 1980 à 1984.

Cette série est inédite dans tous les pays francophones.

Synopsis

Distribution 

  : James Hacker
 Nigel Hawthorne : Sir Humphrey Appleby
  : Bernard Woolley
  : Annie Hacker
 Michael Byrne : Secrétaire (saison 2, 1 ép)

Article connexe 
  - La série originale

Liens externes 
 
 

Série télévisée créée en 1986
Série télévisée disparue en 1988
Série télévisée britannique des années 1980
Série télévisée de la BBC
Série télévisée politique
Sitcom britannique
Série télévisée en anglais britannique